St. Joseph’s Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Joseph’s Catholic Church (Wilmington, Delaware), NRHP-ID 03001385
 St. Joseph’s Catholic Church (Palm Bay, Florida), NRHP-ID 87000816
 St. Joseph’s Catholic Church (Macon, Georgia), NRHP-ID 71000269
 St. Joseph’s Catholic Church (Pocatello, Idaho), NRHP-ID 78001044
 St. Joseph’s Catholic Church (Bovill, Idaho), NRHP-ID 82000351
 St. Joseph’s Catholic Church (Davenport, Iowa), NRHP-ID 83002510
 St. Joseph’s Catholic Church (Topeka, Kansas), NRHP-ID 71000331
 St. Joseph’s Catholic Church (Lewiston, Maine), NRHP-ID 89000845
 St. Joseph’s Catholic Church (Moiese, Montana), NRHP-ID 99000345
 St. Joseph’s Catholic Church (Mountain Island, North Carolina), NRHP-ID 79001709
 St. Joseph’s Catholic Church (Krebs, Oklahoma), NRHP-ID 80003296

Siehe auch:
 St. Joseph’s Roman Catholic Church
 St. Joseph Catholic Church